Туровський:
 Туровський Анатолій Саулович ( 1926) — радянський і американський живописець і скульптор.
 Туровський Кирило (Турівський; близько 1130 — після 1182) — єпископ Турівський, руський (український) мислитель, красномовний проповідник (збереглося близько 10 проповідей), автор багатьох повчань, урочистих Слів і молитовних текстів.
 Туровський Михайло Саулович ( 1933) — живописець, графік та письменник.
 Туровський Роман Михайлович ( 1961) — художник та лютнист-композитор.
 Туровський Семен Абрамович (1895—1937) — український військовий діяч періоду громадянської війни 1917—1922 років.

Див. також 
 Турський